Obereimer steht für:

 Haus Obereimer, Gebäude in der Stadt Arnsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Naturschutzgebiet Waldreservat Obereimer, Naturschutzgebiet westlich von Arnsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen